Erfelek (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Erfelek (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Erfelek